Proslava Dana zahvalnosti uvedena je 1789. godine na preporuku predsednika Džordža Vašingtona i odobrenje Kongresa. Kasnije, 1941. godine predsednik Frenklin Ruzvelt potpisao je zakon kojim se i zvanično uspostavlja Dan zahvalnosti kao praznik koji se proslavlja četvrtog četvrtka u novembru. 

Dan zahvalnosti vuče korene još od prvih engleskih doseljenika, a slavi zajednicu različitih kultura. Ovaj praznik su prihvatili svi bez obzira odakle su i kada stigli u Ameriku. Slavi se uz pečenu ćurku i puno hrane. Po dolasku u novi svet, nakon 66 dana teškog putovanja, engleski doseljenici su se složili da odmah uspostave jednakost među sobom i prihvatili zajedničko ime Pilgrims - hodočasnici. 

Naseljenim u luci, kojoj su dali ime Plimut, u današnjoj državi Masačusets, prvi zanos i sreću uskoro su im pomutile teškoće u pribavljanju hrane. Spasili su ih lokalni Indijanci, koji su im obezbedili hranu i naučili ih kako da uzgajaju kukuruz i drugo povrće. 

Kada su hodočasnici naredne jeseni uzgojili dovoljno, da mogu preživeti predstojeću zimu, proslavili su to uz trpezu sa Indijancima, a na trpezi je, uz ostalo, bila i divlja ćurka.

Reference

Literatura 

 
 
  
  An hour-long history public radio program examining the roots of America's Thanksgiving rituals< !--
 
 
  Free audio readings of Thanksgiving proclamations by William Bradford, George Washington, and Abraham Lincoln
  Historical perspective from the Pokanoket Tribe

Spoljašnje veze 

 Dan zahvalnosti
 'Thanksgiving To Almighty God': Presidential Thanksgiving Proclamations From George Washington To Barack Obama

Култура САД
Празници